Apache Tomcat – software
Grumman F-14 Tomcat – aereo da combattimento
Waspair HM 81 Tomcat – aereo ultraleggero
Beretta 3032 Tomcat – pistola
Tomcat – videogioco del 1989